— железнодорожная станция на линиях Икэбукуро, Тосима, Сэйбу-Юракутё и Оэдо расположенная в специальном районе Нэрима, Токио. Станция обозначена номером E-35 на линии Оэдо. Была открыта в 1915-м году, станция метрополитена открылась в 1991-м году. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

Seibu Railway 
две платформы островного типа и 6 путей, два из которых используются для проходящих мимо составов.

Линия Оэдо 
Две платформы бокового типа и 2 пути.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|Сэйбу

|-
!colspan=5|Toei

Ссылки 
 Seibu Railway: Станция Тосимаэн
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Тосимаэн